Les noms de plusieurs voies, places ou lieux, de pays ou de régions francophones, contiennent la date du Quatorze-Juillet parfois écrit XIV-Juillet, avec ou sans millésime, en référence à des événements survenus à cette même date.

En France, les événements concernés sont :
 Principalement la Fête nationale, ainsi que les évènements de la Révolution française auxquels cette fête fait référence :
 le  : Prise de la Bastille ;
 le  : Fête de la Fédération.
 Localement, la création de la commune de L'Absie, dans le département français des Deux-Sèvres, par Louis-Philippe le .

Voir aussi les odonymes :
 contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page .
 dont le quantième (14) est en chiffres, dans la page 14-Juillet (odonyme).

Graphies « Quatorze-Juillet » et « XIV-Juillet » sans millésime

Décompte partiel

En France

« Place (du) Quatorze-Juillet »

« Rue (du) Quatorze-Juillet »

Autres voies « ...(du) Quatorze-Juillet »

Toutes voies « ...(du) XIV-Juillet »

Dans les autres pays et régions francophones

Graphies « Quatorze-Juillet-AAAA » et « XIV-Juillet-AAAA » avec millésime

Décompte partiel

En France

Dans les autres pays et régions francophones

Sources principales 

Géolocalisées
 bing.com/maps Bing Maps
 geoportail.gouv.fr Géoportail (France)
 maps.google.fr Google Maps
 wego.here.com/ HERE WeGo
 fr.mappy.com/ Mappy
 openstreetmap.org OpenStreetMap
 viamichelin.fr ViaMichelin

Non géolocalisées
 annuaire-mairie.fr Portail des Villes et Mairies
 rue-ville.info Rues de la ville

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

La mention éventuelle « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore répertorié  dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin,  Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français sans millésime

Géolocalisations des odonymes en français avec millésime

Voir aussi

Articles détaillés 
 Rue du 14-Juillet

Articles connexes 
 14-Juillet (odonyme)

14
07,14